Pipeau peut désigner :
 un pipeau, une flûte droite, cousine de la flûte à bec ;
 un mensonge (familier) ;
 une nouvelle d'Anton Tchekov (Le pipeau) parue en 1887 ;
 une chanson enregistrée par Sheila (Le pipeau), parue en 1966 ;
 une chanson enregistrée par Brigitte Fontaine (Pipeau), parue en 2001.

Homonymie de titre